Filmek
 Két város története (A Tale of Two Cities), 1980-as amerikai tévéfilm, rendezte Jim Goddard, főszereplő Chris Sarandon

 Két város története (A Tale of Two Cities), 1989-es angol–francia tévéfilm, Dickens regényéből, rendezte Philippe Monnier 

 Két város története (A Tale of Two Cities), a Lost című amerikai tévésorozat epizódja, S03E01 (2006)

Lásd még
 Két város regénye (A Tale of Two Cities), Charles Dickens regénye (1859). További magyar címváltozatai: „Két város meséje”, „Két város”)

 Két város meséje vagy Guillotine (A Tale of Two Cities), 1935-ös amerikai film, Dickens regényéből, rendezte Robert Z. Leonard

 Két város meséje (A Tale of Two Cities), 1984-es ausztrál animációs film, Dickens regényéből, producer Eddy Graham
  
 A Tale of Two Cities, a Mad Men amerikai tévésorozat epizódja, S06E10 (2013) 

 Jegyzetek